Le Canal de Bergues est le nom de deux canaux de la région de Dunkerque, Bergues et Furnes.

Canal de Bergues, ou Bergenvaart, canal reliant Furnes à Hondschoote, où il est continué sous le nom de Canal de la Basse Colme ; ce canal correspond au tronçon belge du Canal de la Colme.

Canal de Bergues, canal reliant Dunkerque à Bergues.